«Сніп, український новорічник» — літературний альманах, виданий 1841 року в Харкові;
 «Сніп, український часопис для інтелігенції» — щотижнева газета, виходила у Харкові в 1912—1913 роках.

Див. також 
 Сніп (значення)